Cuyabeno bezeichnet:

 Kanton Cuyabeno, Kanton in der Provinz Sucumbíos, Ecuador
 Cuyabeno (Sucumbíos), Parroquia rural im Kanton Cuyabeno, Provinz Sucumbíos, Ecuador
 Wildtier-Reservat Cuyabeno, Schutzgebiet in Ecuador
 Río Cuyabeno, Fluss in Ecuador